Algebraisch konjugiert nennt man Elemente eines Körpers, wenn sie bezüglich eines Unterkörpers dasselbe Minimalpolynom haben.

Definition 
Seien  eine Körpererweiterung und  der Polynomring zu  mit der Unbestimmten . Die Elemente  seien algebraisch über , das heißt, es existieren  mit .

Dann heißen  und  algebraisch konjugiert über , wenn 
 und  dasselbe Minimalpolynom über  haben.

Ist der Zusammenhang klar, spricht man auch kürzer nur von „konjugiert“.

Eigenschaften 
  und  sind genau dann konjugiert über dem Körper , wenn für alle  gilt, dass .
 Sei  eine endliche Körpererweiterung mit  für ein . Dann sind  genau dann konjugiert über dem Körper , wenn es ein Element  in der Galoisgruppe  gibt mit .

Beispiele  
 Die komplexen Zahlen  und  haben über  beide das Minimalpolynom  und sind daher algebraisch konjugiert über . Über  haben sie natürlich die Minimalpolynome  bzw.  und sind nicht konjugiert.
Allgemeiner gilt: Zwei komplexe Zahlen  und  mit  sind genau dann algebraisch konjugiert über , wenn sie durch komplexe Konjugation auseinander hervorgehen, also  gilt. Das gemeinsame Minimalpolynom ist in diesem Fall .
 Die Goldene Zahl  und ihr negativer Kehrwert sind konjugiert über dem Körper . Sie sind Lösungen des Minimalpolynoms .
 Die zu  algebraisch Konjugierten erhält man wie folgt: Aus
 ,  und 
 ergibt sich das Minimalpolynom
 .
 Durch zweifaches Wurzelziehen erhält man, zusammen mit der Beziehung , die weiteren Nullstellen:
 ,,.

Literatur 
 

Körpertheorie
Algebraische Zahlentheorie